Die 2022 gebildete Gemeinde Zeta verfügt noch nicht über einen eigenen ISO-3166-2-Code.

Einzelnachweise

Siehe auch 
 NUTS:ME (EU-Statistikregionen)
 ISO 3166-2, Referenztabelle der Ländercodes.
 ISO 3166-1, Referenztabelle der Ländercodes, wie sie in Domainnamen verwendet werden.

 Iso 3166-2:ME